Camilo Pino puede referirse a:

Camilo Pino La Corte, novelista venezolano.
Camilo Pino Pedreros, exfutbolista chileno.